Poissonnière, station du métro de Paris sur la ligne 7, en limite des  et  arrondissements de Paris.
 Boulevard Poissonnière, un des boulevards de Paris construits à l'emplacement de l'enceinte de Louis XIII.
 Rue Poissonnière, voie du  de Paris, dans les quartiers du Mail et de Bonne-Nouvelle. 
 Section du Faubourg-Poissonnière, section révolutionnaire parisienne. 
 Faubourg Poissonnière, nom d'un faubourg et d'un ancien quartier de Paris.
 Rue du Faubourg-Poissonnière, limite entre le  et le  de Paris.
 Villa Poissonnière, voie du  de Paris, en France.